Хаму і виючий хлопець () — романтична шкільна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко».

Сюжет 
У ґоловноґо ґероя, Юдая, є маленький секрет: він гей. Все життя він приховує від всіх свою справжню сутність, граючи свою маленьку роль «звичайноґо» хлопця. Але ось доля підносить ідеальний шанс позбутися кайданів брехні, посилаючи в ліжко Юдая його однокурсника Кіміказу. Чи зможе палкий і пристрасний красавчик Казу розкрити справжню природу ґея, удавальника?

Персонажі 
 Юдай — уке, прихований нерішучій гей.
 Кіміказу — семе.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манга на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangahere.com»  
 Манґа на сайті «mangago.com»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко